Датский освободительный совет (), также известный как Совет Свободы — орган управления деятельностью датского Движения Сопротивления во время германской оккупации. Образован в сентябре 1943 года в ответ на усиление антипартизанских мер в Дании.

Предыстория 
9 апреля 1940 немецкими войсками была проведена операция «Везерюбунг», в ходе которой Дания была захвачена за несколько часов. Датское правительство и король Кристиан X формально осудили нарушение немцами договора о ненападении, но не оказали сопротивления. Независимость Дании формально была сохранена, но фактически Германия получила право как минимум размещать беспрепятственно свои войска. Союзники вследствие этого не могли развить антигерманскую деятельность в стране, несмотря на неприязнь простых граждан к немцам, хотя датский флот вынужден был уйти в союзные порты, а посольства Дании в странах Антигитлеровской коалиции не признали решение правительства легитимным.

Датское движение Сопротивления появилось по инициативе группы гражданских лиц и бывших датских солдат. Изначально оно планировало только передавать разведданные британскому Управлению специальных операций, но не рискнуло проводить какие-либо саботажи, поскольку любая диверсия должна была согласовываться с руководством сопротивления в Дании или Швеции. С 1943 года диверсии стали всё-таки проводиться. Британский маршал Бернард Монтгомери позднее утверждал, что сильнее из разведок стран-союзников разведка датского подполья была самой лучшей.

Условия жизни до 1943 года были умеренными, и датчан сильно не притесняли, но после серии дерзких саботажей немцы ужесточили отношение к гражданскому населению и стали арестовывать чаще лиц, казавшихся им подозрительными. Это привело к ряду забастовок и актов гражданского неповиновения. В августе немцы поставили ультиматум датскому правительству — они потребовали казнить всех арестованных, угрожая ввести военное положение и объявить комендантский час. Датское правительство отказалось от выполнения требований и подало в отставку. С этого момента Дания и де-юре стала оккупированной страной, но это развязало наконец-таки руки датскому Сопротивлению. С октября 1943 года началось тотальное антинацистское движение по всей стране, вызванное попыткой ареста датских евреев, которую подпольщики сумели сорвать и переправить евреев в Швецию.

Деятельность Совета 
В сентябре 1943 года был образован Датский освободительный совет, занимавшийся координацией действий отрядов Сопротивления в борьбе за освобождение страны. Совет был призван объединить различные группировки, поддерживавшие Сопротивление. В состав Датского совета входили деятели Коммунистической партии Дании, движения «Свободная Дания», Датской партии единства и организации «Кольцо». Лидерами совета были Бёрге Хоуманн, Могенс Фог, Арне Сёренсен, Фроде Якобсен, Эрлинг Фосс и Оге Шок. Директивы британского Управления специальных операций координировали действия различных групп.

В декабре 1943 года из Великобритании поступили распоряжения об организации военных группировок, которые должны атаковать немцев в случае вторжения. Первыми организацией занялись коммунисты и унионисты, а затем к ним присоединились деятели «Кольца». Ко дню высадки союзников в Нормандии численность движения Сопротивления составляла 20 тысяч человек, и с того дня число актов саботажа, диверсий и нападений выросло. Это происходило не случайно: британцы специально велели датчанам отвлекать на себя внимание, чтобы расчистить себе путь во Франции. Базой и убежищем для датского сопротивления послужила именно нейтральная Швеция, которая не выдавала Германии прятавшихся там деятелей Сопротивления и позволяла датчанам беспрепятственно перемещаться через границу.

Совет был распущен в мае 1945 года, когда Германия подписала капитуляцию и вынуждена была разоружить свои войска, которые так и не покинули Норвегию и Данию.

См. также 
 BOPA
 Хольгер Данске
 Клуб Черчилль
 Дёссинг, Томас — представитель ДОС в Москве

Примечания

Литература 
 Hæestrup, Jørgen. Secret Alliance - A Study of the Danish Resistance Movement 1940-45. Vols I, II & III. Odense University Press, 1976-77. ISBN 87-7492-168-1, ISBN 87-7492-194-0 & ISBN 87-7492-212-2.  
 Moore, Bob (editor). Resistance in Western Europe (esp. Chapter on Denmark by Hans Kirchoff), Oxford : Berg, 2000, ISBN 1-85973-279-8.
 Matthias Bath: Danebrog gegen Hakenkreuz, Der Widerstand in Dänemark 1940-1945, Wachholtz 2011, ISBN 978-3-529-02817-5.

Движение Сопротивления в Дании
Организации, основанные в 1943 году
Организации, закрытые в 1945 году